2 miejscowości w Polsce:
 Dobrochy – wieś w woj. podlaskim, w pow. zambrowskim, w gminie Rutki
 Dobrochy – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo